L'expression huis clos signifie littéralement « portes et fenêtres fermées ».

 En droit, un procès à huis clos se déroule en l'absence de tout public (la locution latine in camera est synonyme).
 En sport, une rencontre à huis clos signifie que l'enceinte sportive est fermée aux spectateurs (ne pas confondre avec « à guichets fermés », qui signifie que tous les billets ont été vendus).
 En art, un huis clos est un roman, une pièce de théâtre, un film, dont l'action se déroule en un lieu unique, dont les personnages ne peuvent sortir.

Théâtre 
 Huis clos est une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre créée le .

Cinéma 
 1937 : Huis clos (Unter Ausschluß der Öffentlichkeit), film allemand réalisé par Paul Wegener
 1954 : Huis clos, film français réalisé par Jacqueline Audry
 1961 : À huis clos, film italien réalisé par Dino Risi
 1962 : Huis clos (No Exit), film américano-argentin réalisé par Tad Danielewski

Télévision 
 1965 : Huis clos, téléfilm français réalisé par Michel Mitrani
 2005 : Huis clos, téléfilm français réalisé par Jean-Louis Lorenzi
 2007 : Huis clos, épisode 20 de la saison 5 de la série télévisée américaine À la Maison-Blanche (The West Wing).

Homonymie de titre
Terminologie cinématographique